La coupe de Malaisie de football est une compétition annuelle de football à élimination directe disputée entre clubs malaisiens. Singapour a aussi une équipe engagée dans la compétition.

Histoire

Finales

Bilan par club

Source 
 

Compétition de football en Malaisie
Malaisie